B 99 oder B99 steht für:
 Bundesstraße 99 in Deutschland
 Katschberg Straße in Österreich
 Beechcraft Model 99, US-amerikanisches Zubringerflugzeug
 Jaguar B99, Konzeptfahrzeug (2011) von Bertone für Jaguar
 Brooklyn Nine-Nine (2013), US-Sitcom über ein Polizeirevier in New York
 Najdorf-Variante der Sizilianischen Verteidigung (ECO-Code), eine Schacheröffnung
 „Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten“ (ICD-10-Code)

B99